|-
| 32601 - ||  || 26 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32602 - ||  || 21 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32603 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32604 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32605 Lucy ||  || 23 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 32606 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32607 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32608 - ||  || 24 august 2001 ||  || 
|-
| 32609 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32610 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32611 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32612 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32613 - ||  || 27 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 32614 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32615 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32616 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32617 - ||  || 18 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32618 - ||  || 31 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 32619 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32620 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32621 - || 2001 RZ || 8 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 32622 - ||  || 11 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 32623 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32624 - ||  || 12 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32625 - ||  || 15 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 32626 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32627 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32628 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32629 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32630 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32631 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32632 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32633 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32634 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32635 - || 2001 SN || 16 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 32636 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32637 - || 2021 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32638 - || 2042 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32639 - || 2050 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32640 - || 2531 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32641 - || 2595 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32642 - || 2601 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32643 - || 2609 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32644 - || 2723 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32645 - || 2763 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32646 - || 3010 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32647 - || 3109 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32648 - || 3538 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32649 - || 4056 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32650 - || 4070 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32651 - || 4208 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32652 - || 4319 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32653 - || 4635 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32654 - || 4640 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32655 - || 4692 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32656 - || 4711 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32657 - || 4721 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32658 - || 4800 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32659 - || 4804 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32660 - || 4826 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32661 - || 4848 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32662 - || 4900 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32663 - || 5553 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32664 - || 6072 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32665 - || 6107 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32666 - || 6124 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32667 - || 6180 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32668 - || 6278 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32669 - || 6287 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32670 - || 6323 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32671 - || 6537 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32672 - || 6720 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32673 - || 6742 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32674 - || 6750 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32675 - || 6755 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32676 - || 6802 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32677 - || 6806 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32678 - || 7566 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32679 - || 1070 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32680 - || 1095 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32681 - || 1166 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32682 - || 1177 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32683 - || 1202 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32684 - || 1269 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32685 - || 1294 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32686 - || 2072 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32687 - || 3166 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32688 - || 4025 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32689 - || 4043 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32690 - || 4075 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32691 - || 4269 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32692 - || 4329 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32693 - || 4339 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32694 - || 4408 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32695 - || 1016 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32696 - || 1055 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32697 - || 1069 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32698 - || 1104 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32699 - || 1286 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32700 - || 1351 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-